Kraków Grzegórzki – nieistniejąca stacja kolejowa w Krakowie przy linii kolejowej nr 111,
 Kraków Grzegórzki – planowany przystanek kolejowy w Krakowie przy linii kolejowej nr 91.